Ritze steht für: 
 eine schmale Spalte oder Vertiefung
 Ritze (Salzwedel), Ortsteil der Ortschaft Chüden der Hansestadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Mulackritze, eine Gaststätte in der Mulackstraße 15 in Berlin
 Zur Ritze, eine Kneipe in Hamburg-St. Pauli

Ritze ist der Familienname folgender Personen: 
 Heinrich Ritze (1486–1535), deutscher Humanist, Dichter, Arzt und Botaniker, siehe Euricius Cordus
 Ronny Ritze (* 1980), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:

 Rietze (Begriffsklärung)
 Rize (Begriffsklärung)
 Ritz